Marie Lambert peut désigner :

 Marie Lambert (1913-1981), femme politique française ;
 Marie Lambert (1935-1961), pilote de moto suisse ;
 Marie Lambert, économiste et professeur belge.

Voir aussi 

 Marie-Claire Lambert (1948-), femme politique belge ;
 Marie-France Lambert, actrice canadienne ;
 Marie-Thérèse Join-Lambert (1936-), présidente de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale.